Алипова Салима Базаргалиевна (1 мая 1931 — 5 ноября 2010) — каменщица строительного управления № 3 треста «Гурьевнефтехимстрой» Министерства строительства предприятий тяжёлой индустрии Казахской ССР, Гурьев. Герой Социалистического труда (1971).

Биография 
Алипова Салима родилась в 1931 году в городе Гурьев Казахской АССР. Происходит из рода Шеркеш, Младший жуз.

В годы Великой Отечественной войны отец Базаргали погиб на фронте, ушедший следом на фронт её старший брат Куангали (1922—1942) младший лейтенант, командир орудийного расчета погиб в бою под Можайском. Из-за этого была вынуждена, окончив 6 классов пойти работать.

Её трудовая деятельность началась в 14-летнем возрасте, когда в 1945 году она поступила рабочей в Казахстанское отделение Государственного союзного геофизического треста Наркомата нефтяной промышленности СССР.

С 1950 года разнорабочая в тресте «Казнефтестрой», г. Гурьев

С 1960 года каменщик в строительно-монтажном управлении № 3 треста «Гурьевнефтехимстрой», г. Гурьев.

Продолжала работать в СМУ-3 до выхода на заслуженный отдых. Персональный пенсионер республиканского значения.

Трудовая деятельность 
Её руками в Гурьеве было построено множество зданий как жилого, социально-культурного предназначения, так и промышленных предприятий, в частности свой вклад она внесла в строительство первенца химической промышленности Казахской ССР — Гурьевского химического завода. Собственноручно заложила первые камни в фундаменты таких объектов, как Химзавод, Педагогический институт, Институт химии нефти и природных солей, медучилище, работала на расширении цехов АНПЗ, на объектах Гурьеврыбпром и т. д.

Свой богатый опыт строителя она охотно передавала молодым специалистам, воспитывая в них не только профессиональное мастерство, но и чувство ответственности за свой труд. Выучила строительному делу десятки начинающих строителей. Обо всех тонкостях в её организации труда, способствующих росту производительности, она сама рассказывала на занятиях в школе передового опыта. Все это: дополнительные минуты и секунды, сбереженные благодаря разработанной ею последовательности укладки кирпича, накладки раствора и т. д. зафиксированы путем хронометража и подробно описаны в выпускавшихся в советское время листках передового опыта.

Общественная деятельность 
Избиралась депутатом Гурьевского областного и Гурьевского городского Советов депутатов трудящихся, членом парткома треста «Гурьевнефтехимстрой». Делегат съездов Профсоюзов

Семья 
Отец — Алипов Базаргали (1896—1942) был призван в Красную армию 20 января 1942 года, пропал без вести на фронте в марте 1942. Мама — Алипова Жумажан.

Муж — Тажмаганбетов Кизатулла (1926—1984), родился в Испульском районе Гурьевской области.

Дети — Толеген, Рысты, Максут, Марат, Эльвира, Мурат, Жанна

Награды и звания 
Награждена почетными грамотами Президиума Верховного Совета СССР и КазССР, орденами и медалями. За высокие производственные показатели занесена в Книгу Почета

 11 августа 1966 года по итогам семилетнего плана (1959—1965) Алипова Салима за успехи в капитальном строительстве была награждена Орденом Трудового Красного Знамени

 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)

 27 августа 1970 году Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР было присвоено звание «Заслуженный строитель Казахской ССР»

 Указом Президиума Верховного Совета СССР (неопубликованным) от 5 апреля 1971 года «за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана по строительству и вводу в действие производственных мощностей, жилых домов и объектов культурно-бытового назначения» удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

 Орден «Материнская слава» (1972)

 Медаль Ветеран труда

 1 декабря 2005 года решением городского маслихата присвоено звание Почетный гражданин города Атырау

 3 декабря 2010 года решением областного маслихата присвоено звание «Почетный гражданин Атырауской области»

Ссылки

Примечания 

Депутаты городских советов Казахской ССР
Депутаты Гурьевского областного совета